El Samsung SM3 fue un automóvil de turismo del segmento C que el fabricante surcoreano Renault Samsung Motors vende desde el año 2003.

Sobre el SM3 de primera generación lanzado en 2003, véase Nissan Sentra.
Sobre el SM3 de segunda generación lanzado en 2006, véase Nissan Almera.
Sobre el SM3 de tercera generación lanzado en 2009, véase Renault Fluence.